Гинде́шты () — город в Флорештском районе Молдавии.

География 
Расположен в 113 км к северо-западу от Кишинёва, и в 12 км от районного центра, на реке Реут.

Железнодорожная станция на линии Рыбница-Флорешты-Бельцы железных дорог Молдовы.

История 
С 1956 по 1992 город назывался Ленинский. 

В советское время здесь существовал один из крупнейших сахарных заводов Молдавии (построен 1956), для обеспечения функционирования которого и был построен городок.

На реке Реут близ Гиндешт находится ныне заброшенная плотина.

Население 
Население 1649 чел. (2014).

Известные уроженцы 
 Королюк, Всеволод Емельянович (род. 1956) — советский, российский и молдавский рок-музыкант и композитор.
 Крушеван, Павел Александрович (1860—1909) — русский и молдавский журналист, прозаик, публицист, черносотенец.

Литература 
 Ioniță Veaceslav : Ghidul orașelor din Republica Moldova/ Veaceslav Ioniță. Igor Munteanu, Irina Beregoi. - Chișinău,: TISH, 2004 (F.E.-P. Tipografia Centrală). 248 p. ISBN 9975-947-39-5

Примечания

Ссылки 

Города Молдавии
Населённые пункты Флорештского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Переименованные населённые пункты Молдавии